В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of California 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Алісія Молтон 6–2, 6–3.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Біллі Джин Кінг /  Шерон Волш (1-ше коло)

 Енн Гоббс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Бонні Гадушек /  Венді Вайт (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of California